Spojení písmen C a T může mít různé významy:

CT 
 Computed Tomography – výpočetní tomografie
 Connecticut – stát v USA
 SPZ černohorského města Cetinje
 cyklistická trasa

ct 
 karát – klenotnická jednotka hmotnosti
 francouzská zkratka pro cent neboli sto

ct. 
 latinsky contusus (tlučený) – na lékařských předpisech

Podobná zkratka 
 ČT – Česká televize

Externí odkazy